Csehország
 Vršovice, település a Lounyi járásban
 Vršovice, település az Opavai járásban
 Vršovice, Prága városrésze
 Vršovice, Jesenice településrésze a Příbrami járásban
 Vršovice, Havlíčkův Brod településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Vršovice, Střelice településrésze a Brno-vidéki járásban